Az 1981-es Australian Open férfi versenyét a dél-afrikai Johan Kriek nyerte az amerikai Steve Denton előtt.

Kiemeltek 

  Guillermo Vilas, (Harmadik kör)
  Peter McNamara, (Negyeddöntő)
  Roscoe Tanner, (Második kör)
  Johan Kriek, (Bajnok)
  Kim Warwick, (Negyeddöntő)
  Mark Edmondson, (Elődöntő)
  Fritz Buehning, (Első kör)
  Tim Mayotte, (Negyeddöntő)

  Shlomo Glickstein, (Negyeddöntő)
  John Sadri, (Első kör)
  Chris Lewis, (Harmadik kör)
  Hank Pfister, (Elődöntő)
  Pat Dupre, (Harmadik kör)
  Kevin Curren, (Második kör)
  Peter Rennert, (Második kör)
  John Fitzgerald, (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1